Feng-hua kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fenghua Shi (härad i Kina), Zhejiang, 
 Lishu (häradshuvudort), Jilin, 

Robotskapade Kinaförgreningar